Rosi ist der Familienname folgender Personen:

 Aleandro Rosi (* 1987), italienischer Fußballspieler
 Ezio Rosi (1881–1963), italienischer General, Chef des Generalstabes
 Fabio Rosi (* 1964), italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Francesco Rosi (1922–2015), italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor

 Oskar Rosi (1922–2010), deutscher Künstler
 Stelvio Rosi (1938–2018), italienischer Schauspieler

Siehe auch:
 Rosy 
 Rosi & Leo
 Im Namen der Rosi
 Rosié
 Rosie
 Rossi